Semik ist der Name von
Karol Semik (* 1953), polnischer Lehrer und Politiker
weiteres
SEMIK-Modellprojekt, Pilotprojekt der Bund-Länder-Kommission